«Экибастуз» () — футбольный клуб из города Экибастуз (Павлодарская область, Казахстан). Домашний стадион — «Шахтёр». Ранее назывался «Энергетик», «Энергетик-2» и выступал в городе Павлодар. Победитель Первой лиги Казахстана по футболу (2005, 2007).

История переименований клуба

Экипировка

Руководство и клуб

Руководство и тренерский состав

Состав команды 

По состоянию на 7 октября 2022 года

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 
Первая лига
  Победитель: 2005

 Куаныш Бегалин — лучший игрок и бомбардир Первой лиги Казахстана по футболу: 2012

Статистика по сезонам 
2 сезона в высшем дивизионе (с 2002 по 2007 «Супер-лига», с 2008 года «Премьер-лига») и 17 сезонов в первой лиге.

Рекорды 
В Супер-лиге / Премьер-лиге:
 Самая крупная победа — 5:0  («Атырау», 2006)
 Самое крупное поражение — 1:5  («Ордабасы», 2006; «Кайсар», 2008)

В Кубке Казахстана
 Самая крупная победа — 4:0 («Байтерек», 2015)
 Самое крупное поражение — 1:5 («Алтай», 2018)

В Первой лиге
 Самая крупная победа — 6:0 («Актобе-Жас», 2012)
 Самое крупное поражение — 0:7 («Кызыл-Жар СК», 2019 )

Тренеры клуба 
  Владимир Фомичёв (2003)
  Сергей Тимофеев (2004)
  Виталий Спарышев (2005—2007)
  Владимир Линчевский (2008—2009)
  Виталий Спарышев (2010—2013)
  Владимир Линчевский (2014—2015)
  Куаныш Утеулов (2016)
  Зураб Арчвадзе (2017)
  Андрей Кучерявых (2017)
  Кожабергенов Аскар (2018 — 2019)
  Николай Курганский (2019)
  Серик Абдуалиев (2020—2021)
  Виталий Спарышев (2022—)

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница клуба в ВКонтакте
 Домашняя страница клуба в Instagram
 Владимир Линчевский: «Хотим вернуть былой „Экибастуз“» 

Футбольные клубы Казахстана
Спорт в Экибастузе